

Miejsca 
 Simpson – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Buckinghamshire
Miejscowości w USA:
 Simpson – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pope
 Simpson – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Simpson – wieś w stanie Luizjana, w parafii Vernon
 Simpson – wieś w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt

Gminy w USA:
 Simpson (ang. Simpson Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Grant
 Simpson (ang. Simpson Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Johnson

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Simpson (ang. Simpson County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Simpson (ang. Simpson County) – w stanie Missisipi

Osoby 
 Aaron Simpson (ur. 1971) – amerykański filmowiec
 Edward Simpson (1815?–1880?) – brytyjski fałszerz zabytków
 George Gaylord Simpson (1902–1984) – amerykański paleontolog
 Heli Simpson (ur. 1987) – australijska aktorka i piosenkarka
 Jeffrey Simpson (ur. 1947) – kanadyjski dziennikarz
 Jessica Simpson (ur. 1980) – amerykańska piosenkarka
 O.J. Simpson (ur. 1947) – amerykański futbolista, aktor filmowy i przestępca
 Thomas Simpson (1710–1761) – angielski matematyk

Inne 
 Simpsonowie – animowany serial komediowy